Финал Олимп Кубка России по футболу 2017/2018 — 26-ой по счету финал. Прошёл 9 мая 2018 года в Волгограде на «Волгоград Арене».

Для «Тосно» и курского «Авангарда» этот матч стал первым в истории финалов Кубка России.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Тосно».

Предыстория 
14 декабря 2017 года РФС объявил о том, что финал пройдет на «Волгоград Арене».
17 апреля 2018 года стало известно время начала финального матча — 19 часов по московскому времени.
19 апреля в Доме футбола по итогам жеребьёвки номинальным хозяином поля стал клуб «Тосно».
Также, в апреле стало известно, что вход на игру будет бесплатным. При этом часть бесплатных билетов на матч оказалась в руках спекулянтов, которые выставили их на продажу.

Призовой фонд финала Кубка России 2018 составил 9 миллионов рублей: 6 миллионов получил победитель, 3 миллиона проигравшая команда.

Судья 
3 мая 2018 года судьёй матча был назначен Сергей Карасёв (Москва).

Путь к финалу 

В финале сыграли дебютант Премьер-лиги — «Тосно» из Ленинградской области и команда из ФНЛ — курский «Авангард».

Для обоих клубов выход в финал стал высшим достижением в Кубке России. До этого «Тосно» дважды доходил до 1/4 финала (2013/14, 2016/17), а «Авангард» — 3 раза до 1/16 финала (2007/08, 2009/10, 2010/11).

Впервые в истории турнира команда из высшей лиги (причем — дебютант) выиграла кубок, но по итогам сезона выбыла в ФНЛ (однако позднее, по причине финансовых проблем, клуб не был допущен, а вскоре и вовсе расформирован).

Отчет о матче

Болельщики 
Игру посетили 40 373 зрителя. На матче присутствовало не менее 2 500 болельщиков «Авангарда» и около 700 болельщиков «Тосно». На «Волгоград Арене» непосредственно перед матчем болельщики «Авангарда» устроили перфоманс с баннером, на котором было написано: «Сталинград, Курск. Мы знаем, как побеждать. 9 мая».

После матча 
По окончании сезона «Тосно» вылетел из премьер-лиги, а вскоре из-за многомиллионных долгов по зарплате не подал документы на лицензию для участия в еврокубках и прекратил существование.

По словам бывшего генерального директора клуба Вячеслава Матюшенко футболисты не получили званий мастеров спорта из-за отсутствия у них более низких разрядов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Финалы Кубка России по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018
Май 2018 года
Спортивные соревнования в Волгограде
Футбол в Волгограде
2018 год в Волгоградской области
Спорт в России в 2018 году
События 9 мая
ФК «Авангард» Курск
ФК «Тосно»